Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2001 vond plaats van 5 tot en met 14 juli 2001 in Groningen. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 8 juli.

In het toernooi had Olga Kamyshleeva na 6 ronden al 11 punten behaald en stond daarmee 3 punten voor op haar naaste belagers Tanja Chub en Erna Wanders. Door een nederlaag in de zevende ronde tegen Tanja Chub en puntverlies in de achtste ronde zag ze beiden alsnog langszij komen in het eindklassement waarin ze de eerste plaats deelden met 14 punten in 9 partijen (elk 6 overwinningen, 2 remises en 1 nederlaag). Voor het bepalen van de eerste, tweede en derde plaats moest er daarom een barrage gespeeld worden. Deze dubbelrondige barrage werd op 1 en 2 september in een verhoogd tempo gespeeld. Tanja Chub won met 6 punten uit 4 partijen en behaalde daarmee haar derde Nederlandse titel bij de vrouwen. Erna Wanders werd tweede met 4 punten en Olga Kamyshleeva derde met 3 punten.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten. Om de 1e, 2e en 3e plaats is een barrage gespeeld.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Barrage
 Fragmenten van de herkamp om de titel

Dammen in 2001
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Groningen (stad)